Ciento en rama puede referirse a:
 el nombre común de la planta Achillea millefolium
 el nombre común de la planta Dianthus barbatus